De kousebandvis of zilveren degenvis (Lepidopus caudatus) is een straalvinnige vis uit de familie van haarstaarten (Trichiuridae) en behoort derhalve tot de orde van baarsachtigen (Perciformes). De vis kan maximaal 210 cm lang en 8000 gram zwaar worden.

Leefomgeving

De kousebandvis is een zoutwatervis. De vis prefereert een diepwaterklimaat en heeft zich verspreid over de drie belangrijkste oceanen van de wereld (Grote, Atlantische en Indische Oceaan). Bovendien komt de kousebandvis voor in de Middellandse Zee. De diepteverspreiding is 100 tot 600 m onder het wateroppervlak.

Relatie tot de mens

De kousebandvis is voor de visserij van groot commercieel belang. In de hengelsport wordt er weinig op de vis gejaagd.

Externe link

Foto's van Lepidopus caudatus op FishBase

Haarstaarten